Reprezintă una dintre cele mai importante dinastii literare din literatura română.

Eugen Lovinescu

Ecaterina Lovinescu Bălăcioiu

Monica Lovinescu

Horia Lovinescu

Vasile Lovinescu

Anton Holban